Das Mixed der Wimbledon Championships 1994 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Mark Woodforde.

Das Finale bestritten Helena Suková und Todd Woodbridge gegen Lori McNeil und T. J. Middleton, welches Suková und Woodbridge in 3 Sätzen gewannen. Für beide war dies der erste Mixed-Titel bei den Championships. Insgesamt trug sich Suková zum vierten Mal in die Siegerlisten von Wimbledon ein, Woodbridge steht nun mit drei Erfolgen zu Buche. Zudem gewann Woodbridge in diesem Jahr zusammen mit Mark Woodforde auch das Doppel.

Für Suková war es der dritte Grand-Slam-Titel im Mixed und der elfte insgesamt. Für Woodbridge war es der vierte Mixed-Erfolg und der siebente insgesamt bei Grand-Slam-Turnieren.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 483 kB) Dokument-Seite 5 (englisch)

Mixed
1994